Анато́лий Ива́нович Но́виков:
 Новиков, Анатолий Иванович (1930—2018) — советский и российский передовик строительной отрасли, общественный деятель. 
 Новиков, Анатолий Иванович (1938—2003) — советский и российский лингвист.
 Новиков, Анатолий Иванович (род. 1943) — российский писатель.
 Новиков, Анатолий Иванович (род. 1945) — советский футболист. Примечания